Velika nagrada Japonske 2005 je bila osemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 9. oktobra 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 1:46,106
|align="center"| —
|-
! 2
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:46,141
| +0,035
|-
! 3
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 1:46,276
| +0,170
|-
! 4
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 1:46,464
| +0,358
|-
! 5
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:46,841
| +0,735
|-
! 6
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 1:46,892
| +0,786
|-
! 7
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 1:47,233
| +1,127
|-
! 8
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 1:47,440
| +1,334
|-
! 9
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:48,248
| +2,142
|-
! 10
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:48,278
| +2,172
|-
! 11
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 1:48,718
| +2,612
|-
! 12
| 8
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 1:48,898
| +2,792
|-
! 13
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 1:50,843
| +4,737
|-
! 14
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:52,676
| +6,570
|-
! 15
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 1:52,894
| +6,788
|-
! 16
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:54,667
| +8,561
|-
! 17
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 2:02,309
| +16,203
|-
! 18
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| brez časa
|
|-
! 19
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| brez časa
|
|-
! 20
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| brez časa
|
|}

Dirka

|-
! 1
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 53
| 1:29:02,212
| 17
| 10
|-
! 2
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 53
| + 1,633 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 53
| + 17,456 s
| 16
| 6
|-
! 4
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 53
| + 22,274 s
| 7
| 5
|-
! 5
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 53
| + 29,507 s
| 2
| 4
|-
! 6
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 53
| + 31,601 s
| 6
| 3
|-
! 7
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| + 33,879 s
| 14
| 2
|-
! 8
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 53
| + 49,548 s
| 1
| 1
|-
! 9
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 53
| + 51,925 s
| 4
|
|-
! 10
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 53
| + 57,509 s
| 10
|
|-
! 11
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 53
| + 1:00,633
| 9
|
|-
! 12
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 53
| + 1:23,221
| 8
|
|-
! 13
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 52
| +1 krog
| 20
|
|-
! 14
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 51
| +2 kroga
| 15
|
|-
! 15
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 51
| +2 kroga
| 11
|
|-
! 16
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 49
| +4 krogi
| 13
|
|-
! Ods
| 8
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 9
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 9
| Trčenje
| 19
|
|-
! Ods
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 18
|
|-
! DSQ
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 52
| Diskvalifikacija
| 5
|
|}

Opombe 
Vodilni: Ralf Schumacher 1-12 (12); Giancarlo Fisichella 13-20, 27-38, 46-52 (27); Jenson Button 21-22, 39-40 (4); David Coulthard 23 (1); Michael Schumacher 24-26 (3); Kimi Räikkönen 41-45, 53 (6)
 Takuma Sato je bil diskvalificiran zaradi povzročitve trčenja z Jarnom Trullijem. 
 Jacques Villeneuve je dobil pribitek 25 sekund, ker je zrinil Juana Pabla Montoyo s steze.

Formula 1 sezona 2005
2005